Le centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS) est un laboratoire de l'université de Paris, de l'université Sorbonne Nouvelle et du CNRS (UMR CNRS n° 8070).

Axes de recherches 
 Famille et individu ;
 Individu, santé et corps ;
 Enfance, adolescence et jeunesse ;
 Éducation et professionnalisation ;
 Travail et groupes professionnels ;
 Culture et arts.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Université Sorbonne-Nouvelle
 Université de Paris

Liens externes 
 
 
 
 

Centre ou institut de recherche en sociologie
Unité mixte de recherche
Université Paris-Descartes
Université Sorbonne-Nouvelle
Faculté Sociétés & Humanités de l'université Paris-Cité
Laboratoire de recherche de l'université Paris-Cité